Lista hrabstw w stanie Wisconsin obejmuje 72 jednostki administracyjne.

Przypisy 

 
Wisconsin